Чемпионат Азии по футболу среди юношеских команд (до 16 лет) — международный футбольный турнир, проводимый раз в два года Азиатской конфедерацией футбола среди азиатских сборных команд для игроков не старше 16 лет (с 1992 по 2006 год — для игроков не старше 17 лет). Турнир также является отборочным турниром к юношескому чемпионату мира.

Результаты 
С 1985 по 2006 год проводились матчи за 3 место; с 2008 года они были отменены.

Примечания:
 доп. вр.: дополнительное время
 пен.: серия послематчевых пенальти
 <div id="1">1 Матч за 3 место не проводился.

Примечания 

Чемпионаты Азии по футболу среди юношеских команд